Stati Uniti d'America
 Valley View – villaggio della Contea di Cuyahoga, Ohio
 Valley View - census-designated place della contea di Schuylkill, Pennsylvania
 Valley View - census-designated place della contea di York, Pennsylvania
 Valley View – città della Contea di Cooke, Texas